Ritz ist der Familienname folgender Personen:

 ein Tiroler-Salzburger Adelsgeschlecht, siehe Ritz (Adelsgeschlecht)

 Adolf Ritz (* um 1950), deutscher Maler und Zeichner
 Anton Ritz (1800–1883), Schweizer Bildhauer 
 Alfred Ritz (1914–1982), deutscher Brigadegeneral
 Beate Ritz, deutsche Medizinerin
 Burkhard Ritz (* 1931), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdB
 César Ritz (1850–1918), Schweizer Hotelier
 Eberhard Ritz (* 1938), deutscher Nephrologe
 Eduard Ritz (1802–1832), deutscher Geiger
 Felicitas Agnesia Ritz (1757–1835), deutsche Sängerin (Sopran)
 Frank Simon-Ritz (* 1962), deutscher Bibliothekar und Kulturwissenschaftler
 Franz Joseph von Ritz (1778–1836), deutscher Landrat
 German Ritz (* 1951), Schweizer Slawist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Gustav Ritz (1829–1887), Kommandant der Dresdner Turnerfeuerwehr und erster Branddirektor Dresdens

 Hauke Ritz (* 1975), deutscher Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Johann Friedrich Ritz (1755–1809), Diener von Friedrich Wilhelm II. von Preußen
 Joseph Maria Ritz (1892–1960), deutscher Kunsthistoriker
 Lorenz Justin Ritz (1796–1870), Schweizer Porträt- und Kirchenmaler
 Lyle Ritz  (1930–2017), US-amerikanischer Musiker
 Maria Julitta Ritz (1882–1966), deutsche katholische Ordensschwester, Lehrerin und Mystikerin
 Paul Ritz (~1480–~1541), deutscher Philosoph, Kabbalist und Mediziner
 Raphael Ritz (1829–1894), Schweizer Genre- und Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Stefanie Ritz-Timme (* 1962), deutsche Rechtsmedizinerin
 Stephan Ritz (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Thaddäus von Ritz (1805–1866), Domdekan, Landtagsabgeordneter
 Walter Ritz (1878–1909), Schweizer Mathematiker
 Wilhelm von Ritz-Lichtenow (1855–1912), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Wolf Ritz (1920–2008), deutscher Maler und Bildhauer

Ritz, Weiteres:
 Ritz (Gemeinde Behamberg), Ort in Behamberg, Niederösterreich

 Hôtel Ritz (Paris), Frankreich
 Hotel Ritz (London), England
 Hotel Ritz (Madrid), Spanien 
 Palais Ritz, Potsdam
 Ritz Instrument Transformers, Firmengruppe im Bereich Elektrotechnik
 Ritz Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ritzsches Verfahren

Siehe auch: 
 Ritz-Carlton (Hotelkette)
 Ritze
 Rytz
 Rietz
 Riz